Die Senatoren im 53. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1892 und 1893 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 53. Kongresses ging vom 4. März 1893 bis zum 3. März 1895. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 7. August bis zum 3. November 1893 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 4. Dezember 1893 bis zum 28. August 1894, die dritte vom 3. Dezember 1894 bis zum 3. März 1895. Vorher fand bereits vom 4. März bis zum 15. April 1893 eine Sondersitzung statt.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 52. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 47 Republikaner, 39 Demokraten und zwei Populisten im Senat. Ein Senator der Republikaner schloss sich vor der Wahl der Silver Party an. Bei den Wahlen 1892 und 1893 gewannen die Demokraten fünf Sitze der Republikaner, einen davon durch eine Nachwahl, einen weiteren Sitz verloren die Republikaner an die Populisten. Drei Sitze in Montana, Washington und Wyoming verloren die Republikaner, weil die Staatsparlamente keine Senatoren gewählt hatten. Die von den Gouverneuren ernannten Nachfolger wurden vom Senat nicht akzeptiert, da diese Möglichkeit nur für den Fall vorgesehen sei, dass das Parlament des Staates nicht tagte. Damit begann der Kongress mit 44 Demokraten, 37 Republikanern, drei Populisten und einem Vertreter der Silver Party im Senat, drei Sitze waren vakant. Für den größten Teil der Amtszeit des Kongresses blieb es bei diesem Verhältnis. Im Januar 1895 konnten die Republikaner einen Sitz von den Demokraten gewinnen, zusätzlich besetzten sie im Januar und Februar 1895 die drei vakanten Sitze. Damit saßen am Ende des 53. Kongresses 43 Demokraten, 41 Republikaner, drei Populisten und ein Vertreter der Silver Party im Senat.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 53. Kongresses war Adlai Stevenson Vizepräsident. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. Vom 4. bis zum 22. März 1893 war Charles F. Manderson Präsident pro tempore, vom 22. März 1893 bis zum 7. Januar 1895 war es Isham G. Harris, vom 7. bis 10. Januar 1895 Matt W. Ransom und anschließend vom 10. Januar bis zum Ende des Kongresses am 3. März 1895 wieder Harris.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, Republikanischen Partei oder der Populist Party angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1899 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1895 und die der Klasse III bis zum 3. März 1897. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Kyle war ursprünglich als Unabhängiger gewählt worden.
 b) Burrows trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 24. Januar an.
 c) Mantle, Allen und Beckwith wurden ernannt, vom Senat aber nicht bestätigt. Beckwith fehlt daher in der offiziellen Liste des Senats.
 d) Clark trat sein Amt anderen Quellen nach bereits am 23. Januar an.

Einzelnachweise 

053
Vereinigte Staaten, Senat #053
Senatoren 053